Suruga Bank Cup 2009 (; ) var den andra upplagan av Suruga Bank Cup.

Segraren från J. League Cup 2008, Oita Trinita, spelade mot segraren av Copa Sudamericana 2008, Internacional från Brasilien.

Internacional vann mötet efter två gjorda mål, av Alecsandro och Andrezinho. Oita Trinitas enda mål gjordes av Keigo Higashi

Matchdetaljer

Källor

2009
2009 i Japan
Fotbollsåret 2009